

Quavo Huncho (стилизовано под маюскул) — дебютный студийный альбом американского рэпера Quavo. Он был выпущен 11 октября 2018 на лейблах Capitol Records и Motown и Quality Control. Для записи альбома были приглашены коллеги артиста по Migos Takeoff и Offset, а также 21 Savage, Дрейк, Saweetie, Мадонна, Карди Би, Lil Baby, Трэвис Скотт, Normani, Davido и Кид Кади. В поддержку альбома было выпущено четыре сингла: «Workin Me», «Lamb Talk», «Bubble Gum» и «Pass Out» при участии 21 Savage.

Альбом дебютировал на шестьдесят шестой позиции в американском Billboard 200, учитывая только один день продаж; он поднялся до второй позиции на следующей неделе после полной недели трекинга.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы Quavo
Альбомы Quality Control Music
Альбомы Capitol Records
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные WondaGurl
Альбомы, спродюсированные Tay Keith
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом